Praia Grande kan syfta på:

Brasilien 

 Praia Grande, kommun, São Paulo, 
 Praia Grande, Santa Catarina, kommun,

Kap Verde 

 Praia Grande (strand i Kap Verde), Concelho de São Vicente,